Castiglione puede referirse a:

Lugares

Italia
Abruzos
 Castiglione a Casauria, en la provincia de Pescara
 Castiglione della Valle (now Colledara), en la provincia de Teramo
 Castiglione Messer Marino, en la provincia de Chieti
 Castiglione Messer Raimondo, en la provincia de Teramo
Calabria
 Castiglione Cosentino, en la provincia de Cosenza
 Castiglione Marittimo, en la provincia de Catanzaro
Campania
 Castiglione del Genovesi, en la provincia de Salerno
Emilia-Romaña
 Castiglione dei Pepoli, en la provincia de Bologna
Lacio
 Castiglione in Teverina, en la provincia de Viterbo
Lombardía
 Castiglione d'Adda, en la provincia de Lodi
 Castiglione delle Stiviere, en la provincia de Mantova
 Castiglione d'Intelvi, en la provincia de Como
 Castiglione Olona, en la provincia de Varese
Liguria
 Castiglione Chiavarese, en la provincia de Genoa
Piamonte
 Castiglione Falletto, en la provincia de Cuneo
 Castiglione Tinella, en la provincia de Cuneo
 Castiglione Torinese, en la provincia de Torino
Sicilia
 Castiglione di Sicilia, en la provincia de Catania
Toscana
 Castiglion Fibocchi, en la provincia de Arezzo
 Castiglion Fiorentino, en la provincia de Arezzo
 Castiglione della Pescaia, en la provincia de Grosseto
 Castiglione di Garfagnana, en la provincia de Lucca
 Castiglione d'Orcia, en la provincia de Siena
Umbría
 Castiglione del Lago, en la provincia de Perugia

Francia
 Castiglione (Alta Córcega), una comuna del departamento de Alta Córcega, en Francia.

Argelia
 Bou Ismaïl, fue conocido con el nombre colonial de Castiglione

Personas
 Godffredo da Castiglione, Celestino IV, murió en Roma el 10 de noviembre de 1241
 Baldassare Castiglione (1478–1529), escritor y diplomático italiano
 Giovanni Castiglione (1420-1460), cardenal y obispo italiano
 Giovanni Battista Castiglione (1516–1598), tutor de la princesa Isabel I de Inglaterra
 Giovanni Benedetto Castiglione (1609–1664), pintor italiano
 Giovanni Francesco Mauro Melchiore Salvemini di Castiglione (1704-1791), matemático italiano
 Giuseppe Castiglione (1688–1766), pintor y misionero jesuita italiano
 Pierre François Charles Augereau (1757–1816), mariscal y general francés, duque de Castiglione
 José Pablo Martinez del Rio-Castiglione (fl. 1859), noble italo-mexicano
 Virginia Oldoini, condesa de Castiglione (1837–1899), cortesana y amante de Napoleón III
 Giuseppe Castiglione (1829–1908), pintor italiano
 Joe Castiglione (nacido en 1947), comentarista de la radio Boston Red Sox
 Giuseppe Castiglione (político) (nacido en 1963), político italiano
 Nancy Castiglione (nacida en 1981), actriz canadiense
 Salvatore Castiglione (1620 – 1676), pintor italiano
 Juan Ignacio Castiglione Rodríguez (nacido en 1994), Ingeniero Civil y Master of Science, Chile